Екин Тюркмен () е турска актриса. Участва в реклами на „Кока-Кола“, „Yapı ve Kredi Bankası“ и „Arçelik“.

Биография 
Екин Тюркмен е родена на 22 август 1984 година в град Измир, Турция. Завършва в Халичкия университет (Haliç Üniversitesi) в Истанбул.

Филмография

Сериали

Игрални филми

Източници

Външни препратки 
 Екин Тюркмен в IMDb
 Екин Тюркмен в SinemaTürk 
 Екин Тюркмен в Sinemalar.com 

Турски актьори и актриси
Родени в Измир